A 2022. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 12,5 km-es üldözőverseny versenyszámát február 13-án rendezték. A 10 km-es sprintverseny első 60 helyezettje vett részt. Az aranyérmet a francia Quentin Fillon Maillet nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny 18:45-kor (magyar idő szerint 11:45-kor) kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F125